nomen nominandum (N.N.)
 Sieć najwyższych napięć (NN)